IGS steht für:

 Flugplatz Ingolstadt-Manching in Bayern als IATA-Code
 Image Guided Surgery, Bezeichnung für bildgestützte Navigation in der Chirurgie
 Inertial Guidance System, siehe Inertiales Navigationssystem
 Information Gathering Satellite, eine Serie japanischer Aufklärungssatelliten
 Initial Graphics Exchange Specification, ein Dateityp
 Instrument Guidance System, eine Art des Instrumentenlandesystems, dass über eine laterale und vertikale Führung verfügt, aber nicht zur Landebahnmittellinie führt
 Integrierte Gesamtschule
 International GNSS Service, einen Datendienst der IAG für Satellitenortung und genaue Bestimmung der GPS-Satellitenbahnen
 Internationale Gartenschau
 Internationale Glaziologische Gesellschaft
 Internet Go Server, einen seit 1992 bestehenden Spieleserver für Go
 Intro Graz Spection, eine 1989 gegründete Künstlervereinigung aus Graz
 Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands
 Johann Georg Schomburg, Münzmeisterzeichen (IGS) der Münzstätte Dresden (1716–1734)

Siehe auch:

IGS